Dewey peut désigner :

Patronyme 

 Charles Melville Dewey (1849-1937), peintre américain ;
  (1784 - 1867), botaniste ;
 George Dewey (1837 - 1917) , amiral américain héros de la Guerre hispano-américaine ;
 John Dewey (1859 - 1952), philosophe et pédagogue américain ;
 John Frederick Dewey (1937 - ) géologue britannique ;
 Melvil Dewey (1851 - 1931), bibliothécaire américain, inventeur de la Classification décimale de Dewey ;
 Godfrey Dewey (1887 - 1977), dirigeant sportif américain, fils du précédent ;
 Rob Dewey (1983 - ), joueur de rugby à XV, international écossais ;
 Thomas B. Dewey, (1915-1981),  écrivain de roman policier américain ;
 Thomas Edmund Dewey (1902 - 1971), homme politique américain.

Personnages de fiction 
 Dewey, nom original d'un des trois neveux de Donald Duck.
 Edward Dewey, personnage de la série Resident Evil créée par Capcom.
 Dewey, personnage de la série Malcolm (Malcolm in the Middle) interprété par Erik Per Sullivan
 Dewey, chien de traîneau du film Antartica, prisonniers du froid, réalisé par Frank Marshall.

Toponyme 

 Dewey, nom de plusieurs villes des États-Unis d'Amérique. Voir : 
 Dewey, ville de l'île portoricaine de Culebra.
 Dewey Point, point de vue sur le parc national de Yosemite, en Californie.
 Dewey Bridge, ancien pont suspendu américain, situé dans le comté de Grand, dans l'Utah.
 Dewey, ville américaine du comté de Washington, dans l'État d'Oklahoma.